Souf peut désigner :
 Souf, une région naturelle et socio-culturelle en Algérie ;
 , un camp de réfugiés palestiniens implanté en Jordanie ;
 Souf, un chanteur français né en 1990